Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 43A dans le monde.

 Route fédérale 43a en Allemagne
 Route nationale 43a en France

Voir aussi